Французская Полинезия состоит из 118 островов и атоллов, расположенных в Тихом океане, 67 из них заселены. Общая площадь суши — 3660 км² (без площади водной поверхности). Численность населения — 259 596 человек (2007).

Ниже приведён список островов и атоллов Французской Полинезии.

Маркизские острова

Острова Общества

Туамоту

Тубуаи

Примечания 

Французская Полинезия